Chi dice donna... (The Feminine Touch) – film del 1941 diretto da W. S. Van Dyke
The Feminine Touch – film del 1956 diretto da Pat Jackson
Il tocco femminile (The Feminine Touch) – film del 1995 diretto da Conrad Janis